Die Mars superliga 1994/95 war die zweite Spielzeit der höchsten slowakischen Spielklasse im Fußball der Männer. Meister wurde wie schon im Vorjahr Slovan Bratislava. Die Mannschaft sicherte sich die Meisterschaft mit vierzehn Punkten Vorsprung vor dem 1. FC Košice.

Modus 
Die Saison startete mit zwölf Mannschaften. Zuerst wurde eine Vorrunde mit Hin- und Rückspiel durchgeführt, danach spielten die besten sechs Teams den Meister aus und die letzten sechs spielten in der Abstiegsrunde.

Vereine

Reguläre Saison

Meisterrunde 
Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Abstiegsrunde

Relegation 
Der Zweitplatzierte der 2. Liga bestritt im Anschluss an die Saison zwei Relegationsspiele gegen den 11. der Mars superliga

|}

Torschützenliste

Einzelnachweise 

1994 95
Fußballsaison 1994/95